Peña Blanca – census-designated place degli Stati Uniti in Nuovo Messico
 Peña Blanca – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama situato nel distretto di Las Tablas, provincia di Los Santos
 Peña Blanca – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama situato nel distretto di Müna, provincia di Ngäbe-Buglé
 Peñablanca – municipalità delle Filippine